Рекко — назва муніципалітета в Італії.
 Рекко Джузеппе (1634  — 1695)художник Неаполітанської школи живопису, малював натюрморти.
 Джакомо Рекко  (1603—1654) — художник Неаполітанської школи , батько художника Джузеппе Рекко, малював натюрморти.
  Джованні Баттіста Рекко (1615—1660), брат Джакомо Рекко і дядя Джузеппе Рекко, художник, що теж малював натюрморти.